Ririn est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki.

Ririn est la fille de Gyûmao et de la reine Gyokumen, ce qui fait d'elle la demi-sœur de Kôgaiji.

Histoire personnelle 
Ririn sent rapidement que sa mère ne l'aime pas. Elle décide donc d'aider son frère afin, notamment, de voir si Rasetsuno pourrait lui donner l'affection dont elle a besoin. Dans la bande de Kôgaiji, c'est elle qui est chargé de s'occuper de Sanzo, ce qui ne manque pas d'énerver ce dernier.

Personnage de Saiyuki